Joyride (джойрайд) може значити:

Музика 

 «Joyride» — альбом Стенлі Террентайна.
 «Joyride» — альбом гурту «Roxette».
 «Joyride» — пісня з альбому.